Il mito del rapimento di Ganimede da parte di Giove camuffatosi da aquila ha ispirato le opere di numerosi artisti:

Arte 
 il Ratto di Ganimede, del Correggio;
 il Ratto di Ganimede, di Rembrandt;
 il Ratto di Ganimede, di Rubens;
 il Ratto di Ganimede di Anton Domenico Gabbiani.

Letteratura 
 Il ratto di Ganimede, saggio francese di Dominique Fernandez del 1989.